Khoirilosz, görög tragédiaköltő
Khoirilosz, görög költő
Khoirilosz Iaszeusz, görög költő